Batalha de Fidenas (504 a.C.), conquista da cidade sabina pela República Romana.
 Batalha de Fidenas (437 a.C.), vitória romana contra uma aliança entre fidenos, veios e faliscos.
 Batalha de Fidenas (426 a.C.), vitória romana contra uma aliança entre fidenos e veios. A cidade de Fidenas foi destruída.